Harper – miasto w Liberii
Miejscowości w USA:
 Harper – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Keokuk
 Harper – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Harper
 Harper – jednostka osadnicza w stanie Oregon, w hrabstwie Malheur
 Harper – jednostka osadnicza w stanie Teksas, w hrabstwie Gillespie
Gminy w USA:
 Harper (ang. Harper Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Cleveland
 Harper (ang. Harper Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie McPherson
 Harper (ang. Harper Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Slope
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Harper (ang. Harper County) – w stanie Kansas
 hrabstwo Harper (ang. Harper County) – w stanie Oklahoma